Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andy Ram che ha battuto in finale Julian Knowle 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Jamie Delgado (primo turno)
 Igor Gaudi (quarti di finale)
 Julian Knowle (finale)
 Federico Luzzi (secondo turno)

 Martin Lee (quarti di finale)
 Andy Ram (Campione)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
 Massimo Dell'Acqua (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 2000